Соревнования по бегу на 1500 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 1 и 3 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующей зимней чемпионкой Европы в беге на 1500 метров являлась Лора Мьюр из Великобритании.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 3 забегах вышли 23 легкоатлетки.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у женщин состоялся 3 марта 2019 года. Спустя два дня после победы в беге на 3000 метров британка Лора Мьюр выиграла ещё одну золотую медаль. Никто из соперниц не смог навязать ей борьбу: Мьюр возглавила забег с первых метров и никому не оставила шансов финишным ускорением (заключительные 400 метров — 57,58 с). Серебряный призёр София Эннауи проиграла чемпионке более трёх секунд.

Лора Мьюр стала первой легкоатлеткой в истории, сумевшей сделать победный дубль на двух подряд зимних чемпионатах Европы (в 2017 году она так же выиграла бег на 1500 и 3000 метров). На континентальном первенстве в Глазго она была единственной двукратной чемпионкой.

Примечания

Ссылки 
 

бег